Красивый — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики. Входит в состав Кавказского сельского поселения.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Четвертая ферма совхоза «Кавказский» переименован в Красивый.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прикубанского района